Выдумка:
 Выдумка — вымысел; то, что не соответствует действительности.

Топоним

Россия 
 Выдумка — деревня в Вагайском районе Тюменской области.

Украина 
 Выдумка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Выдумка — село в Коростышевском районе Житомирской области.